M68 может обозначать:

 M68 — шаровое звёздное скопление в созвездии Гидры. 
 M68 — один из вариантов британской нарезной танковой пушки калибра 105 мм для американского танка M60 Patton.
 M68 — стрелковый прицел, принятый на вооружение в армии США.